Кубок Либертадорес 1968 — 9-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Эстудиантес».

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Четвертьфиналы

Группа A

Группа B

Группа C

Полуфиналы

Финал

Плей-офф

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1968 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1968 на Торсиде
 Кубок Либертадорес 1968 на сайте www.copalibertadores.ru

Футбол в Южной Америке в 1968 году
Кубок Либертадорес